Slepec je lahko:

 slep človek
 navadni slepec, kuščar
 Janoš Slepec (1872 - 1936), slovensko-madžarski duhovnik, zgodovinopisec in novinar